Raketentruppen und Artillerie () bezeichnet eine Waffengattung innerhalb der Landstreitkräfte von Armeen der Sowjetunion und ihrer Folgestaaten sowie des Warschauer Vertrags:
 Raketentruppen und Artillerie (NVA), Waffengattung der Landstreitkräfte der DDR
 Raketentruppen und Artillerie (Russland), Waffengattung der Landstreitkräfte Russlands
 Raketentruppen und Artillerie (Sowjetunion), Waffengattung der Landstreitkräfte der Sowjetunion
 Raketentruppen und Artillerie (Ukraine), Waffengattung der Landstreitkräfte der Ukraine